Manneville ist Familienname folgender Personen:

 Paul Manneville (* 1946), französischer Physiker

Siehe auch:
 Thil-Manneville, französische Gemeinde im Département Seine-Maritime in der Region Normandie